Fietssnelweg F18 van Sint-Niklaas naar Mechelen in België
 F18 (Frankrijk), het oude nummer van een autosnelweg bij Parijs, zie N118 (Frankrijk)
 F/A-18 Hornet, een bommenwerper
 F18 (bootklasse), een type katamaran